Riječko-istarska nogometna zona, također i kao Riječko-pulska zona, je bila jedna od četiri zone Prvenstva Hrvatske, te liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1966./67.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bila "Lokomotiva" iz Rijeke.

Ljestvica 

 Novi klubovi u sezoni 1967./68.: 
 Istra Pula
 Rovinj
 Rikard Benčić Rijeka
 Lokomotiva (Rijeka) je igrala kvalifikacije za ulazak u Drugu saveznu ligu - Zapad. Nije uspjela.
 Istra (Pula) je ispala iz Druge savezne lige - Zapad i postala član Riječko-istarske zone''.

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci 
 Podsavezna liga Rijeka 1966./67. 
 Dalmatinska zona 1966./67. 
 Slavonska zona 1966./67.
 Zagrebačka zona 1966./67.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Izidor Matovinović: Pola stoljeća "Orijenta", Rijeka, 1970., UDK: 796.332:061.2(497.5 Rijeka)"1919/1969"(067.5), str. 186-187   
 Obrad Maleš i dr.: Nogometni klub "Opatija", Opatija : 1911-1981., Opatija, 1981., UDK: 796.332::061.2](497.5 Opatija)"1911/1981"(082), str. 73-75  
 Marijan Milevoj: Četrdeset zelenih proljeća : NK Rudar - Labin, Labin, 1986., UDK: 796.332(497.13 Labin)"1945/1985"(067.5), str. 87-89 
 Ante Kuntić i dr.: Sedamdeset i pet godina nogometa u gradu pod Nehajem 1920-1995'', Senj, 1996., str. 81-83 
 library.foi.hr, "Raški rudar" (glasilo Istarskih ugljenokopa ˝Tupljak˝), ISBN 1334-1731 
 library.foi.hr, "Raški rudar" - glasilo Istarskih ugljenokopa Raša, god. IX (XXI), br. 12, objavljeno 15. lipnja 1967., str. 8 (Sport; 26. kolo i konačna ljestvica), preuzeto 14. kolovoza 2022. 
 

1966-67 Riječko-istarska
Riječko-istarska 
1966-67 Riječko-istarska